ПТ-85 (КНДР) — лёгкий плавающий танк северокорейского производства.
 ПТ-85 (СССР) — опытный лёгкий плавающий танк, разработки Волгоградского тракторного завода.

Лёгкие танки
Плавающие танки